У́лица Ви́лиса Ла́циса — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Вилиса Лациса — улица в Москве.

Украина 
 Улица Вилиса Лациса — прежнее название улицы Романа Бжеского в Чернигове.